Этингнях () — топоним (главный тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Этингнях — озеро, юго-восточнее оз. Ыарыппыт, координаты 70°46' 137°54'
 Этингнях — протока, правый приток р. Моста-Юрюе, 72°30' 141°08'
 Этингнях — озеро, в правобережье пролива Ярок моря Лаптевых, координаты 71°28' 138°10'
 Этингнях — река, впадает в протоку Орсовская р. Яна, координаты 70°38' 135°06'

Примечания